Atrina är ett släkte av musslor. Atrina ingår i familjen Pinnidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Atrina